Opleggen (schip), het opleggen van een schip om economisch slechte tijden te overleven, zie ook Mottenballenvloot
 as-oplegging bij aswoensdag
 het opleggen van een sanctie of straf in het strafrecht
 een aanslag door een belastingdienst
 het opleggen van maatregel, zoals een voorkeursrecht door de overheid of een last onder bestuursdwang
 het opleggen van de wil van de meerderheid aan een minderheid
 de oplegging van een onderdeel in een constructie
 het opleggen van (wettelijke) beperkingen

Zie ook 
 Oplegger